Dennis the Menace (Amerikaanse stripserie), een Amerikaanse stripserie.
Dennis the Menace (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op deze strip.
Dennis the Menace (animatieserie), een animatieserie gebaseerd op deze strip.
Dennis the Menace (film), een film gebaseerd op deze strip.
Dennis the Menace Strikes Again! (film).
Dennis the Menace (videospel), een videospel gebaseerd op deze strip.
Dennis the Menace (Britse stripserie), een Britse stripserie.
Dennis the Menace (animatieserie uit 1996), een animatieserie gebaseerd op deze stripserie.